Põltsamaa (stad), een stad in de Estische provincie Jõgevamaa
 Põltsamaa (gemeente), een gemeente in Estland
 Põltsamaa (rivier), een rivier in Estland
 Põltsamaa, tot in 1977 de naam van de Estische plaats Äksi in de gemeente Tartu vald